Le psaume 64 peut désigner :
 le psaume 64 (63) : psaume 64 selon la numérotation hébraïque, psaume 63 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 65 (64) : psaume 65 selon la numérotation hébraïque, psaume 64 selon la numérotation grecque.